Смирнов Микола Олександрович (1961) — український радянський ватерполіст, бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Смирнов Микола Олександрович (1917—1965) — сержант Робітничо-селянської Червоної армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.